Guayabal è un toponimo che può riferirsi a:

Guayabal – comune della Repubblica Dominicana nella Provincia di Azua

Guayabal – comune di Panama nel Distretto di Boquerón

San Gerónimo de Guayabal – comune del Venezuela nello stato del Guárico
Guayabal – capoluogo del comune di San Gerónimo de Guayabal